Sail steht für:

Veranstaltungen mit Segelschiffen, darunter
 Sail Amsterdam
 Sail Bremerhaven
 Sail Flensburg
 Hanse Sail
 Baltic Sail

geographische Objekte
Sail-les-Bains, eine Gemeinde im französischen Département Loire
Sail-sous-Couzan, eine Gemeinde im französischen Département Loire
Sail Fell, ein Berg im Lake District, Cumbria, England.

SAIL als Abkürzung für
 Scalable and Adaptive Internet Solution, Forschungsprojekt der EU
 das Stanford AI Laboratory an der Stanford University
 die Stanford Articial Intelligence Language, siehe SAIL (Programmiersprache)
 das Shuttle Avionics Integration Laboratory der NASA
 SystemArchitektur für die Intralogistik
 die Steel Authority of India Limited, Stahlhersteller in Indien
 Self-Aligned Imprint Lithography, ein Verfahren von Hewlett-Packard zur Herstellung von elektronischen Schaltkreisen

Siehe auch
Sails

SAIL